Se utiliza el término Milagro económico para referirse a crecimientos desusados en la economía nacional de diversos países.

En Europa

Era Moderna temprana 
 Milagro económico neerlandés: Comúnmente considerado el primer milagro económico de occidente, periodo histórico en el cual los Países Bajos dominaron el comercio internacional y se conformaron como la primera potencia europea sustentada en la industria mercantil y financiera, siendo una de las bases de la constitución moderna del capitalismo. Ocupó la mayor parte del Siglo XVII, teniendo fecha de inicio consensuada en 1602, y aunque tuvo su primer gran declive con la burbuja especulativa de los tulipanes de 1637 no terminó hasta la invasión de Luis XIV de 1672.

Durante los Treinta Gloriosos 
 Milagro alemán o Wirtschaftswunder, fue el desarrollo rápido de la economía alemana y austriaca después de 1950, gracias al aporte del Plan Marshall.
 Milagro económico belga, el ocurrido en Bélgica tras el fin de la Segunda Guerra Mundial.
 Milagro económico italiano, nombre dado al periodo de crecimiento y fuerte desarrollo de Italia; tras recibir los fondos de ayuda del plan Marshall; transcurrido entre los años 1947 a 1973, cuando la crisis petrolera detuvo sus notables avances.
 Milagro sueco: Expansión económica en Suecia desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la crisis petrolera de 1973.
 Milagro económico griego, período entre 1950 y 1973 en que se dio un gran desarrollo social y económico en Grecia.
 Milagro económico español, fue el nombre del crecimiento de la economía española después de la pos guerra civil durante el gobierno del dictador Francisco Franco a partir del Plan de Estabilización  de 1959 hasta la crisis del petróleo de 1973.

Tras el fin de la Guerra Fría 
 Milagro Polaco, proceso de crecimiento de Polonia desde 1990.
 Milagro finlandés, recuperación de la economía de Finlandia tras la crisis de 1991 hasta la crisis financiera de 2008 en 2013.
 Milagro báltico, periodo de crecimiento ininterrumpido de las economías de Estonia, Letonia y Lituania desde su independencia de la Unión Soviética hasta 2007.
 Milagro checo, crecimiento económico ininterrumpido de la República Checa desde su conformación en 1994
 Milagro irlandés, rápido periodo de crecimiento de Irlanda comprendido entre 1996 y 2001, convirtiéndole en una de las principales economías de Europa hasta la actualidad.

Tras la Crisis Financiera de 2008 
 Milagro islandés, rescate económico de Islandia posterior a la crisis de 2009.
 Milagro albanés, programa de recuperación y crecimiento económico emprendido por el gobierno de Albania en 2013.
 Milagro portugués, periodo de rescates tras el programa de reformas económicas de Portugal de 2015.
 * Milagro Islandes

En Asia 
 Milagro taiwanés, se refiere al despegue de la economía taiwanesa entre 1956 y 2002.
 Milagro económico coreano o milagro en el río Han, que se refiere al despegue de la economía surcoreana entre 1953 y 1996, concluyendo con la crisis financiera asiática de 1997.
 Milagro económico japonés al crecimiento económico vivido por Japón desde los años 1960 hasta los años 1980, gracias al aporte del Plan Marshall, con un promedio del 10% durante los años 1960, un 5% en los años 1970 y una media del 4% en los años 1980.
 Milagro de Singapur, crecimiento económico experimentado por la República de Singapur desde la Junta de Desarrollo Económico de 1961 hasta la 2020.
 Milagro chino, reforma económica estructural emprendida en 1978 por Deng Xiaoping mediante la cual la República Popular China consiguió convertirse en la segunda economía del mundo en la década del 2010.
 Milagro vietnamita, política económica del Partido Comunista Vietnamita que favoreció el crecimiento ininterrumpido de la economía de Vietnam hasta la actualidad.
 Milagro de la India(1991–2020).

En América 
 Gilded Age Estados Unidos de la década del 1870 a la del 1890, en que el país conoció una expansión económica, industrial y demográfica sin precedentes.
 Milagro mexicano a un período de la historia moderna de México, transcurrido entre 1940 y 1971 que se caracteriza por la aplicación de una serie de reformas económicas y sociales por parte del Estado para desarrollar el mercado interno y la industria.
 Milagro brasileño, término usado para referirse al gran crecimiento económico vivido entre 1968 e 1973.
 Milagro chileno fue el término empleado por Milton Friedman para referirse al crecimiento liberal del gobierno del dictador Augusto Pinochet posteriormente al golpe militar de 1973.

En África 
 Milagro económico de Botsuana, proceso económico emprendido en Botsuana desde su independencia en 1966 con el que se consiguió que su economía creciese 100 veces en 50 años.
 Milagro económico sudafricano, crecimiento económico de Sudáfrica durante el gobierno de 1994 de Nelson Mandela hasta la crisis económica de 2009.

En Oriente Medio 
 Milagro de Dubái (Dubái, c. 1990s–2008)

En Oceanía 
 Milagro australiano, reformas económicas emprendidas en Australia desde 1983 que además de permitir el crecimiento ininterrumpido del país le facilitaron evitar los efectos de la crisis de 2008.
 Milagro neozelandés, crecimiento económico generalizado en Nueva Zelanda tras la reforma agropecuaria de 1985.

Referencias